Delanoë ist der Familienname folgender Personen:

 Bertrand Delanoë (* 1950), Politiker der Sozialistischen Partei; von 2001 bis 2014 Bürgermeister von Paris
 Eugénie Delanoë (1887–1951), Mikrobiologin am Institut Pasteur
 Pierre Delanoë (Mikrobiologe) (18??–19??), arbeitete am Institut Pasteur
 Pierre Delanoë (1918–2006; eigentlich Pierre Leroyer), französischer Chansontexter

Siehe auch:
 Delano
 de La Noue, Adelsgeschlecht, siehe La Noue (Begriffsklärung)